Zerenner ist der Name von

 Heinrich Gottlieb Zerrenner (1750–1811), deutscher Schriftsteller und evangelischer Generalsuperintendent
 Johann Joachim Christian Zerrenner (1797–1856), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Pädagoge. 
 Karl Christoph Gottlieb Zerrenner (1780–1851), deutscher evangelischer Theologe, Pädagoge und Schriftsteller